Гофман — фамилия немецкого или еврейского происхождения. В латинском написании может иметь вид Hofman, Hoffman, Hoffmann, Hofmann. В русском языке передаётся как  или Гофман (с одинарными или удвоенными ф или н).

Известные носители

А 
 Гофман, Август Вильгельм (1818—1892) — немецкий химик-органик и педагог.
 Гофман, Адриана (1940—2022) — чилийский ботаник, эколог и писатель.
 
 Гофман, Александру Яковлевич (Громов; 1925—2011) — молдавский советский писатель-фантаст, публицист и переводчик, кинокритик, журналист.
 Гофман, Альберт Леонидович (1938—2018) — советский и российский флейтист, музыкальный педагог, народный артист РСФСР (1989).
 Гофман, Андреас Готтлиб (1796—1864) — немецкий теолог и ориенталист; профессор Йенского университета.
 Гофман, Андрей Логгинович (1798—1863) — российский государственный и общественный деятель.
 Гофман, Антонина (1842—1897) — польская актриса.
 Гофман, Артур (1887—1932) — немецкий легкоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр 1908 года.

В 
 
 Гофман, Людвиг Фридрих Вильгельм (1806—1873) — немецкий протестантский богослов и проповедник.
 Гофман, Властислав (1884—1964) — чешский театральный художник, архитектор и график.

Г 
 
 
 Гофман, Георг Франц (1760—1826) — немецкий ботаник и лихенолог, первый директор Ботанического сада Московского университета.
 Гофман, Герман (1819—1891) — немецкий ботаник и миколог.

Д 
 Гофман, Дмитрий Антонович (1828—1907) — генерал-лейтенант, участник Кавказских походов и русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Е 
 Гофман, Ежи (род. 1932) — польский кинорежиссёр и сценарист.
 Гофман, Ефим Леонидович (род. 1964) — литературный критик и публицист, эссеист.

И 
 Гофман, Илья Леонидович (род. 1977) — российский классический музыкант, альтист и композитор.
 
 Гофман, Иосиф (Юзеф) (1876—1957) — польский пианист, педагог и композитор.
 Гофман, Иосиф Давидович (1925—2015) — полковник ВС СССР, телохранитель Р. А. Руденко во время Нюрнбергского процесса, до своей смерти — последний из остававшихся в живых свидетелей процесса.
 Гофман, Ирвинг (1922—1982) — американский социолог канадского происхождения.

Й 
 Гофман, Йозеф (1831—1904) — венский ландшафтный живописец.
 Гофман, Йосиас Филип (1807—1889) — бурский политический и государственный деятель.

К 
 Гофман, Казимир (1842—1911) — польский композитор, пианист и музыкальный педагог.
 Гофман, Карел (1872—1936) — чешский скрипач.
 
 Гофман, Кароль Боромеуш (1798—1875) — польский историк, писатель, публицист.
 Гофман, Конрад Генрихович (1894—1977) — председатель Президиума Верховного Совета АССР Немцев Поволжья.
 Гофман, Константин Георгиевич (1934—1994) — экономист, основоположник экономики природопользования в России, лауреат премии имени Г. М. Кржижановского.

Л 
 Гофман, Леонид Давидович (род. 1945) — советский композитор и теоретик, дирижёр, педагог, руководитель научно-образовательного центра «Арнольд Шёнберг курс».
 Гофман, Леопольд Фридрих (1822—1885) — австрийский государственный деятель; по образованию юрист.
 Гофман, Людвиг (род. 1895) — немецкий оперный певец.
 Гофман, Людвиг фон (1861—1945) — немецкий художник, график и дизайнер.

М 
 Гофман, Макс (1869—1927) — германский военный деятель и писатель, генерал-майор.
 Гофман, Мартин Людвиг (1714—1788) — немецкий архитектор.
 Гофман, Михаил Александрович (1886—?) — русский военный инженер-механик, участник Первой мировой и Гражданской войн, Георгиевский кавалер.
 Гофман, Модест Людвигович (1887—1959) — литературовед, историк литературы, пушкинист, поэт.

Н 
 Гофман, Нехемия (1857—?) — писатель, автор ряда популярных трудов по естествознанию.
 Гофман (Воронцов, Воронцов-Гофман) Николай Александрович — германский и израильский общественный деятель.

О 
 Гофман, Оскар Адольфович (1851‑1912) — русский художник-реалист.

П 
 Гофман, Павел (род. 1938) — чехословацкий гребец.
 Гофман, Петер (1944—2010) — немецкий тенор, сделавший успешную карьеру в опере, рок-музыке, и мюзиклах.
 Гофман, Пётр Ромуальдович (1904—1975) — советский актёр театра и кино.

Р 
 Гофман, Роман (род. 1976) — израильский военнослужащий.

Ф 
 Гофман, Филипп Карл (1769—1842) — немецкий пианист и композитор. Брат Генриха Антона Гофмана.
 Гофман, Франсуа Бенуа (1760—1828) — французский драматург и либреттист.
  (1814—1882) — немецкий писатель.
 Гофман, Франц Карл (1804—1881) — немецкий философ; профессор Вюрцбургского университета.
 
 Гофман, Фриц (1871—1927) — немецкий гимнаст и легкоатлет, дважды чемпион и дважды призёр Олимпийских игр 1896 года.

Х 
 Гофман, Хайнц (1910—1985) — военный и политический деятель ГДР.
 Гофман, Христоф (1815—1885) — основатель немецкой общины темплеров.

Э 
 
 Гофман, Эрих (1868—1959) — немецкий дерматолог-сифилидолог.

Двойные фамилии 
 Бер-Гофман, Рихард (1866—1945) — австрийский романист, драматург и поэт.
 Гофман фон Фаллерслебен, Август Генрих (1798—1874) — немецкий поэт и учёный-филолог.
 Гофман-Грабен, Густав (1820—1900) — немецкий композитор, певец, музыкальный педагог.
 Гофман-Танская, Клементина (1798—1845) — польская детская писательница.

Примечания

См. также 
 Гоффман
 Хофман
 Хоффман
 Хоффманн